

Красноармійська — село, Молодечненський район, Мінська область

Красноармійська — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан